Forsby (Gävle), een plaats in de gemeente Gävle in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Forsby (Klippan), een plaats in de gemeente Klippan in het Zweedse landschap Skåne en de provincie Skåne län